O Campeonato Primera B de 2008, oficialmente "Copa Premier"" por motivos de patrocínio, (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 19º edição do campeonato de futebol de segundo escalão de Colômbia. Houve dois torneios, Apertura e Finalización. Em ambos os clubes jogavam partidas de ida e volta em dois grupos. Os dois melhores iriam ao quadrangular, onde o primeiro seria campeão do Torneio (Apertura ou Finalización) jogaria a final. O campeão da final entre os dois torneios é ascendido ao Campeonato Colombiano de Futebol de 2009 - Apertura. O vice jogava uma partida de ida e volta com o penúltimo colocado do Campeonato Colombiano de Futebol de 2008 - Finalización .

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol - Segunda Divisão
Desporto na Colômbia em 2008